Mandelbrot steht für:
 (27500) Mandelbrot, Asteroid des Hauptgürtels 
 umgangssprachlich Cantuccini, italienisches Gebäck

Mandelbrot ist der Familienname folgender Personen:
 Benoît Mandelbrot (1924–2010), französisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Szolem Mandelbrojt (1899–1983), polnisch-französischer Mathematiker, Onkel von Benoît Mandelbrot

Siehe auch:

 Mandelbrot-Menge, ein Fraktal von Benoît Mandelbrot